Diego Ormaechea (ur. 1959) – urugwajski rugbysta i trener
 Juan Diego Ormaechea (ur. 1989) – urugwajski rugbysta, syn Diego
 Agustín Ormaechea (ur. 1991) – urugwajski rugbysta, syn Diego
 Paula Ormaechea (ur. 1992) – argentyńska tenisistka